Parkkinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1965), compétiteur finlandais en course d'orientation
Lauri Parkkinen (1917-1994), patineur de vitesse finlandais
Leena Parkkinen (née en 1979), écrivaine finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois